Sidi M'Hamed – comune dell'Algeria situato nella provincia di Algeri
Sidi M'Hamed – comune dell'Algeria situato nella provincia di M'Sila